Hänsel și Gretel se poate referi la:
Hänsel și Gretel, basm de Frații Grimm
Hänsel și Gretel, operă de Engelbert Humperdinck